El Torneo Maurice Revello antes llamado Esperanzas de Toulon (en francés, Festival International "Espoirs" de Toulon) es una competición anual de fútbol que se celebra en la ciudad francesa de Toulon (Var, Provenza-Alpes-Costa Azul). Es un torneo que a pesar de ser amistoso, despierta el interés de muchas naciones para poner a prueba a jóvenes promesas para los torneos más importantes.

La primera edición de este torneo se disputó entre clubes en 1967, cuando fue creado por Maurice Revello, terminando el RSC Anderlecht de Bélgica como campeón de esta. Siete años más tarde, en 1974, se disputó la segunda edición en la que participaron cuatro selecciones (Brasil, Checoslovaquia, Hungría y Polonia) y cuatro clubes (Borussia Mönchengladbach, Derby County Football Club, Nîmes Olympique y RSC Anderlecht). El campeón de esa edición fue Polonia. Desde entonces, el torneo se ha disputado anualmente, siendo cada equipo representante de una nación —en el pasado con selecciones sub-23 y actualmente con sub-21—.

El actual campeón es Francia, que derrotó 2:1 a Venezuela en la final del certamen de 2022. La selección con más títulos es Francia (trece campeonatos).

Sistema de juego 
 Participan 12 equipos divididos en 3 grupos. Actualmente juegan 15 equipos, lo que demuestra que este torneo tiene cada vez más recepción para la preparación de las selecciones participantes.  
 En cada grupo, los equipos se enfrentan todos contra todos en partidos de 90 minutos divididos en dos tiempos de 45 minutos cada uno.
 Los dos mejores de cada grupo clasifican directamente a la final por el primer y segundo lugar, mientras que los dos segundos mejores de cada grupo se enfrentan por el tercer lugar.

Palmarés 
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0.5em 1em 0.5em 0; background: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;"
|- bgcolor=#006699 style="color:white; border: 1px #aaa solid;" align=center
!width=5%|Edición
!width=5%|Año
!width=10%|Campeón
!width=5%|FinalResultado
!width=10%|Segundo lugar
!width=10%|Tercer lugar
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 1.ª 
| 1967 
|  RSC Anderlecht 
| 1:0
|  Slovan Bratislava 
|  Nîmes Olympique 
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 2.ª 
| 1974 
| Polonia 
|(w/o) 
| Hungría
| Checoslovaquia
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 3.ª 
| 1975 
| Argentina 
|1:0
| Francia
| Italia
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 4.ª 
| 1976 
| Bulgaria 
|3:2
| Francia
| México
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 5.ª 
| 1977 
| Francia 
|1:0
|  Bulgaria
|  Países Bajos
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 6.ª 
| 1978 
| Hungría 
|4:3
| Francia
|  Países Bajos
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 7.ª 
| 1979 
| Unión Soviética 
|2:0
| Países Bajos
| Hungría
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 8.ª 
| 1980 
| Brasil 
|2:1
| Francia
| Checoslovaquia
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 9.ª 
| 1981 
|  Brasil 
|2:0
| Checoslovaquia
| Unión Soviética
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 10.ª 
| 1982 
|  Yugoslavia 
|2:2
|  Checoslovaquia
|  Países Bajos
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 11.ª 
| 1983 
| Brasil 
|1:1 
| Argentina
| Francia
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 12.ª 
| 1984 
| Francia 
|1:1
| Unión Soviética
|  Checoslovaquia
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 13.ª 
| 1985 
| Francia 
|3:1
| Inglaterra
| España
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 14.ª 
| 1986 
| Bulgaria 
|1:0
| Francia
| Unión Soviética
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 15.ª 
| 1987 
| Francia 
|1:1
| Bulgaria
| Brasil
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 16.ª 
| 1988 
| Francia 
|4:2
| Inglaterra
| Bulgaria
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 17.ª 
| 1989 
| Francia 
|3:0
| Bulgaria
| Estados Unidos
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 18.ª 
| 1990 
| Inglaterra 
|2:1
| Checoslovaquia
| Brasil
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 19.ª 
| 1991
| Inglaterra 
|1:0
| Francia
| Escocia
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 20.ª 
| 1992 
| Portugal 
|2:1
| Yugoslavia
| Francia
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 21.ª 
| 1993 
|  Inglaterra 
|1:0
| Francia
| Escocia
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 22.ª 
| 1994 
| Inglaterra 
|2:0
| Portugal
| Francia
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 23.ª 
| 1995 
| Brasil 
|1:0
| Francia
| Inglaterra
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 24.ª 
| 1996 
| Brasil 
|1:1
| Francia
| Portugal
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 25.ª 
| 1997 
| Francia 
|2:1
| Portugal
| México
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 26.ª 
| 1998 
| Argentina 
|2:0
| Francia
| Portugal
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 27.ª 
| 1999 
| Colombia 
|1:1
| Argentina
| Francia
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 28.ª 
| 2000 
|  Colombia 
|1:1
| Portugal
| Italia
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 29.ª 
| 2001 
| Portugal 
|2:1
| Colombia 
| Francia 
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 30.ª 
| 2002 
| Brasil 
|2:0
| Italia
| Japón 
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 31.ª 
| 2003 
| Portugal 
|3:1
| Italia
| Argentina 
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 32.ª 
| 2004 
| Francia 
|1:0
| Suecia
| China
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 33.ª 
| 2005 
| Francia 
|4:1
| Portugal
| Inglaterra
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 34.ª 
| 2006 
| Francia 
|0:0
| Países Bajos
| Portugal
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 35.ª 
| 2007 
| Francia 
|3:1
| China
|  Costa de Marfil
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 36.ª 
| 2008 
| Italia 
|1:0
|  Chile
|  Costa de Marfil
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 37.ª 
| 2009 
|  Chile 
|1:0
|  Francia
|  Argentina
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 38.ª 
| 2010 
|  Costa de Marfil 
|3:2
|   Dinamarca
|  Francia
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 39.ª 
| 2011 
| Colombia  
|1:1(3-1 pen.)
|  Francia
|  Italia
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 40.ª 
| 2012 
| México  
|3:0
|  Turquía
|  Países Bajos
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 41.ª 
| 2013 
| Brasil  
|1:0
|  Colombia
|  Francia
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 42.ª 
| 2014 
| Brasil  
|5:2
|  Francia
|  Portugal
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 43.ª 
| 2015 
| Francia  
|3:1
|  Marruecos
|  Estados Unidos
|- align=center bgcolor=F5FAFF
| 44.ª 
| 2016 
|  Inglaterra 
|2:1
|   Francia
|   Portugal
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
| 45.ª 
| 2017 
| Inglaterra  
|1:1(5-3 pen.)
| Costa de Marfil
|  Escocia
|- align=center 
| 46.ª 
| 2018 
| Inglaterra
|2:1
| México
|  Turquía
|- align=center  bgcolor=#D0E7FF
| 47.ª 
| 2019 
| Brasil
|1:1(5-4 pen.)
| Japón
| México
|- align=center
| 48.ª 
| 2022 
|  Francia|2:1
|   Venezuela
| México
|}

 Títulos por club 

 Títulos por país 

 Títulos por confederación 

 Premios individuales 

 Participaciones UEFA  (42 - 2022)
  (30 - 2019)
  (21 - 2019)
  (19 - 2015)
  (14 - 2010)

  (13 - 2017)
  (11 - 2011)
  (9 - 2016)
  (8 - 2011)
  (9 - 2018)

  (7 - 2013)
  (7 - 2019)
  (6 - 2013)
  (5 - 2007)
  (4 - 1992)

  (5 - 2018)
  (2 - 1985)
  (2 - 1985)
  (1 - 1976)
  (1 - 1988)

  (1 - 1997)
  (1 - 2004)
  (1 - 2010)
  (1 - 2012)
  (1 - 2017)CONCACAF  (26 - 2022)
  (10 - 2015)
  (1 - 2015)
  (1 - 2017)
  (1 - 2018)
  (1 – 2019)

  (1 - 2022)CONMEBOL  (16 - 2019)
  (14 - 2022)
  (10 - 2022)
  (5 - 2019)
  (1 - 1978)

  (1 - 2016)
  (1 - 2022)AFC  (15 - 2022)
  (13 - 2019)
  (6 - 2019)
  (5 - 2018)
  (2 - 2019)

  (2 - 2022)
  (1 - 1978)
  (1 - 1995)
  (1 - 2009)
  (1 - 2017)

  (1 - 2020)
  (1 - 2022)CAF'''

  (8 - 2017)
  (5 - 2015)
  (4 - 2005)
  (4 - 2010)
  (3 - 2012)

  (3 - 2022)
  (3 - 2022)
  (2 - 1991)
  (2 - 2017)
  (1 - 2003)

  (1 - 2005)
  (1 - 2013)
  (1 - 2013)
  (1 - 2016)
  (1 - 2016)

  (1 - 2018)
  (1 - 2022)

Notas

Enlaces externos 
 Web oficial del Torneo
 Archivo RSSSF

Torneo Maurice Revello